Лъки може да се отнася за някое от следните понятия.

Селища в България 
 Лъ̀ки – град в област Пловдив, община Лъки
 Лъ̀ки – село в област Благоевград, община Хаджидимово

От английски 
 Лъ̀ки/Ла̀ки ( – „щастлив“) – лично име и производни

 Хора
 Лъки Дубе (Lucky Dube, 1964-2007), южноафрикански музикант
 Лъки Идахор (Lucky Idahor, р. 1980), нигерийски футболист
 Лъки Лучано (Lucky Luciano, 1897-1962), мафиот в Италия и САЩ
 Лукас (ум. Луки или Лъки/Лаки) Бота (Lukas "Luki" Botha, 1930-2006), южноафрикански пилот

 Други
 Лъки Люк, белгийски комиксов герой
 „Лъки Страйк“, американска марка цигари

Вижте също 
 Лъка